Na Białorusi
 Dubrauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biarozki
 Dubrauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Zawadskaja Słabada
 Dubrauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Zubrewiczy